Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми (до 2002 года — Ташкентский электротехнический институт связи) — центр подготовки специалистов в области телекоммуникации и информационных технологий в Узбекистане. Также существуют филиалы университета в городах страны: Фергана, Ургенч, Карши, Самарканд, Нукус. Был образован в 1955 году. В советский период подчинялся министерству связи СССР, являлся одним из шести очных институтов связи СССР и единственным в Средней Азии и Казахстане.
В 2017 году постановлением Президента Узбекистана университету присвоено имя Мухаммада аль-Хорезми.

В советский период в ВУЗе было три дневных факультета - РРТ (Радиосвязь, радиовещание и телевидение), МЭС (Многоканальная электросвязь), АЭС (Автоматическая электросвязь).

История 
 1955 год — образован Ташкентский электротехнический институт связи (ТЭИС)
 1960 год — выпуск первого поколения инженеров электросвязи
 1978 год — организованы опорные пункты заочного факультета ТЭИС в городах Фрунзе (ныне Бишкек), Душанбе, Алма-Ата и Фергана
 1993 год — при институте создан специальный факультет для подготовки офицеров связи
 1994 год — при институте организован Центральноазиатский учебный центр телекоммуникаций (ЦАУЦТ) для повышения квалификации инженерно-технических работников отраслей связи Центральноазиатских республик, а также Монголии, Пакистана и Индии
 1997 год — при институте начал свою деятельность лицей-интернат
 1999 год — при институте начал функционировать академический лицей
 2002 год — Указом Президента Республики Узбекистан ТЭИС был переименован в Ташкентский университет информационных технологий (ТУИТ)
 2005 год — организованы региональные филиалы ТУИТ в Карши, Нукусе, Самарканде, Ургенче и Фергане.

Факультеты 

 Профессиональное образование в сфере ИКТ
 Экономика и менеджмент в сфере ИКТ
 Информатизация и библиотековедение
 Компьютерный инжиниринг
 Программный инжиниринг
 Телевизионные технологии
 Телекоммуникационные технологи
 Технологии почтовой связи
 Информационная безопасность
 Специальный факультет МО РУз

Филиалы 
Постановлением Президента Республики Узбекистан в 2005 году были организованы региональные филиалы ТУИТ в Карши, Нукусе, Самарканде, Ургенче и Фергане.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт университета
 Официальная страница университета на фейсбуке
 Становление и развитие ТЭИС – ТУИТ

Университеты Ташкента